"2 In The Morning" (em português: 2 da Manhã) é o terceiro single da girlband americana Girlicious para seu segundo álbum de estúdio Rebuilt. Foi lançada nas rádios canadense em 24 de agosto de 2010 e no iTunes em 31 de agosto de 2010 e foi produzida pela dupla Kuya Productions & Jedi.

O single anterior, Maniac não fez grande impacto nas paradas musicais, tendo a 74° posição na Billboard Hot 100 canadense, como a melhor colocação. Então, no final de agosto de 2010 enviaram as rádios "2 In The Morning".

Divulgação 
Durante o mês de setembro as Girlicious realizaram diversos shows promocionais em universidades e casas noturnas do Canadá.
Foram pelo menos 10 shows, com o repertório contendo singles do primeiro álbum e as novas músicas.

Histórico de lançamento

Desempenho 
A canção debutou na posição #57 na Billboard Canadian Hot 100, subindo na segunda semana para a posição #52, na terceira semana continuou em #52 e na quarta em #44. Nas rádios a música já na primeira semana de execução debutou na posição #48 no Top 40 Airplay da Canadá. Atualmente se encontra na posição #23, após 2 semanas de quedas. 

Singles de Girlicious
Singles de 2010
Canções de música pop